H96 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatoire des Pleiades, di Mandeville